Mathias Ahxner, född 12 juni 1974 i Linköping, är en före detta svensk ishockeyspelare som spelade för moderklubben Linköping HC under merparten av sin karriär.

Säsongerna 2001-2003 var han med och spelade i Elitserien för Linköpings HC. Ahxner torde vara en av de till mått sett största spelarna i elitseriens historia då han mäter 205 cm, 110 kg.

Externa länkar 

Födda 1974
Idrottare från Linköping
Levande personer
Män
Spelare i Augsburger Panther
Spelare i Linköping HC
Spelare i Tranås AIF
Svenska ishockeyspelare